— название биологических таксонов:
 , род растений семейства Астровые.
  — синоним рода насекомых  из семейства .